Межзональный турнир по шахматам 1985 среди женщин (Гавана) — шестой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1985/1986), проводился в 2 группах.

Вторая группа играла с 19 июня по 16 июля в Гаване. 14 участниц из 10 стран, в том числе 4 из СССР. Победу в турнире одержала Н. Александрия — 10 очков, которая провела соревнование без поражений. 2-е место заняла Е. Ахмыловская — 9½ очков, 3—5-е места разделили Н. Иоселиани, П. Крамлинг и Д. Нуцу — по 8½. Дополнительный матч-турни в 4 круга (Стокгольм) за 3-е место: Крамлинг — 5½ очков из 8; Иоселиани — 4½; Нуцу — 2. В турнир претенденток попали Александрия, Ахмыловская и Крамлинг.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1985 год в шахматах